Влеминкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Влеминкс, Бьорн (род. 1985) — бельгийский футболист, нападающий турецкого клуба «Гёзтепе».
 Влеминкс, Эрик (более известен как Рик Аллисон; род. 1964) — бельгийский  музыкант, продюсер и аранжировщик.